Machismus steht für:

 Macho, Verhaltensmuster, das die Dominanz des Mannes und die Unterordnung der Frau verherrlicht
 Machismus, philosophische Strömung, deren einflussreichster Vertreter Ernst Mach war, siehe Empiriokritizismus